Citibank Zambia ist ein Tochterunternehmen der Citigroup in Sambia. Ihr Hauptsitz in Sambia ist das Citibank House in der Cha-Cha-Cha-Road in Lusaka. Sie hat Filialen in Lusaka und in Ndola im Copperbelt. Durch Kooperation mit anderen Banken ist sie indirekt in sieben weiteren Provinzen Sambias präsent.

Das Geschäftsfeld umfasst die Bereiche Bargeldgeschäft, Handelsfinanzierung, Vermögensverwaltung, Transaktionen und Unternehmensfinanzierung. Dabei stehen die internationalen Bankkontakte und die entsprechenden großen Unternehmen im Zentrum, aber auch die Vereinten Nationen, die Botschaften und andere ausländische Vertretungen mit ihren Gehaltszahlungen und Arbeitsbudgets. Dazu kommen die Transfers der Touristen. Die Citibank Zambia ist dem Prinzip nach eine Zweigstelle des internationalen Bankensystems in Sambia.

Kreditinstitut (Sambia)
Organisation (Lusaka)
Gegründet 1979